Hengameh (persisch هنگامه) ist ein weiblicher persischer Vorname.

Namensträger 
 Hengameh Golestan (* 1952), iranische Fotografin
 Hengameh Mofid (* 1956), iranische Schauspielerin
 Hengameh Yaghoobifarah (* 1991), deutsche(r) Journalist(in), Kolumnist(in) und Aktivist(in)

Weiblicher Vorname
Persischer Personenname